35-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (1990 Ballon d’Or)»
25 декабря 1990 года

Золотой мяч: 
 Лоттар Маттеус

(первый раз)

< 34-я Церемонии вручения 36-я >
Золотой мяч 1990 года (фр. 1990 Ballon d’Or) — 35-й ежегодный выбор лауреата награды, вручаемой журналом France Football лучшему футболисту Европы. Результаты голосования были опубликованы в номере 2333 France Football 25 декабря 1990 года. В состав жюри входили 29 спортивных журналистов из следующих футбольных ассоциаций, включённых в УЕФА: Австрии, Албании, Англии, Бельгии, Болгарии,Венгрии, ГДР, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, СССР, Турции, Финляндии, Франции, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии.

Обладателем награды стал немецкий защитник «Интернационале» Лоттар Маттеус, набравший рекордные 137 баллов. Он стал четвёртым немецким футболистом (после Герда Мюллера в 1970, Франца Беккенбауэра в 1972, 1976 и Карла-Хайнца Румменигге в 1980 и 1981 годах) и первым игроком «Интернационале» — обладателем данной награды. Маттеус опередил в опросе Сальваторе Скиллачи и Андреаса Бреме.

Система голосования 
Каждый из членов жюри выбирал пять игроков, которые по его мнению являлись лучшими футболистами Европы. Первому месту доставалось 5 баллов, второму — четыре, третьему — три, четвёртому — два, а пятому — один балл. Таким образом в розыгрыше находилось 435 баллов; максимально игрок мог получить 145 баллов.

Результаты

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 1990 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 1990 году